Stadiony:
 St James Park – stadion piłkarski w Exeter
 St James’ Park – stadion piłkarski w Newcastle upon Tyne

Inne:
 St James Park – stacja kolejowa w Exeter
 St. James’s Park – najstarszy z królewskich parków w Londynie

Zobacz też: St. James